Kurbatow ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Kurbatow (* 1994), georgischer Eishockeyspieler
 Jewgeni Wadimowitsch Kurbatow (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Iwanowitsch Kurbatow (* 1990), russischer Regisseur und Schnitt von Trailern für Filme
 Pjotr Wassiljewitsch Kurbatow (1672–1747), russischer Diplomat 
 Wassili Wassiljewitsch Kurbatow (1926–2016), sowjetisch-russischer Generalmajor 

Siehe auch:
 Stojanka Kurbatowa (* 1955), bulgarische Ruderin